

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Orienta – comunità non incorporata della contea di Major, nello Stato dell'Oklahoma
 Orienta – città della contea di Bayfield, nello Stato del Wisconsin